
Му́нозеро () — озеро в Кондопожском районе Карелии.

Общие сведения 
Котловина тектонического происхождения.

Озеро состоит из четырёх плёсов. На озере 6 островов общей площадью 0,2 км².

Берега возвышенные, каменистые. Дно илистое, в прибрежной зоне — грунты каменистые.

Приток через лесной ручей в южной части, сток — река Мунозерка, впадающая в озеро Пертозеро.

Высшая водная растительность представлена зарослями тростника, камыша и рдестов.

В озере обитают ряпушка, плотва, окунь, щука, лещ, налим, ёрш.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Укшозера
Озёра Кондопожского района